Шубар — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шубар — село в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Шубар — село в Кербулакском районе Алматинской области.